Volusianus oder Volusian ist der Name folgender Personen:

 Lucius Allius Volusianus, römischer Senator
 Gaius Vibius Afinius Gallus Veldumnianus Volusianus († 253), römischer Kaiser
 Gaius Ceionius Rufius Volusianus († um 330), römischer Prätorianerpräfekt und Konsul
 Volusianus von Tours († nach 498), siebter Bischof von Tours und Heiliger
 Volusianus von Trier, Bischof von Trier am Ende des 5. Jahrhunderts